LMI steht als Abkürzung für:

 Lista Monumentelor Istorice, das offizielle rumänische Verzeichnis der Kulturdenkmäler des Landes
 Liberty Media International, US-amerikanischer Medienkonzern
 Liebenzeller Mission International
 Local Management Interface, Protokoll das für Frame Relay verwendet wird
 Kleiner Löwe, ein Sternbild (Latein: Leo Minor)
 den internationalen Flughafen Lumi, Papua-Neuguinea, nach dem IATA-Flughafencode
 Linux Mark Institute
 lineare Matrix-Ungleichung (engl. Linear Matrix Inequality)
 Lisp Machines, ein ehemaliger Hardwarehersteller
 Leistungsmotivationsinventar
 „Leistungsmengeninduzierte“ Teilprozesse, Begriff aus der Prozesskostenrechnung

Abkürzung